Балкария (значения):

 Балкария — историческая территория формирования и проживания балкарцев
 Балкария (горный район) — горный район в Кабардино-Балкарии
 Верхняя Балкария — село в Черекском районе республики Кабардино-Балкария.